Майкл Мак-Фарлейн — британський легкоатлет
 Сет Мак-Фарлейн — американський актор